Nationalstraße 6 steht für:
 Rruga shtetërore SH6 (Albanien)
 Nationalstraße 6 (Algerien)
 Nationalstraße 6 (Japan)
 Magistralni put M6 (Montenegro)